Сиротинский район

 Сиротинский район — название Шумилинского района Белоруссии в 1924—1961 годах
 Сиротинский район — район Сталинградской области в 1935—1951 годах